le nom Derembourg désigne le plus souvent, notamment dans les bibliographies, deux auteurs :

 Joseph Derenbourg (1811-1895), orientaliste français d'origine allemande qui utilise l'orthographe Derembourg après sa naturalisation.
 Hartwig Derenbourg (1844-1908), fils du précédent, orientaliste français (qui utilise aussi le prénom Henry et l'orthographe Derembourg).